SIMM ( — односторонний модуль памяти) — форм-фактор модулей памяти с однорядным расположением контактов, широко применявшихся в компьютерных системах в 1990-е годы. Стандарты SIMM описаны в сборнике JESD-21C комитета JEDEC. Имели несколько модификаций.

История 

В большинстве ранних материнских плат IBM PC-совместимых компьютеров использовались чипы DRAM, упакованные в DIP-корпуса и установленные в сокеты. Однако в системах с процессорами 80286 использовалось большее количество памяти, и для экономии места на материнской плате и упрощения процесса модернизации отдельные чипы стали объединять в модули. В некоторых системах использовались SIPP-модули, но их оказалось слишком легко сломать при установке.

Модули SIMM были разработаны и запатентованы в 1983 году компанией Wang Laboratories. Первоначально модули были керамическими и имели штырьки.

Ранние SIMM устанавливались в слоты, не имеющие механизмов фиксации, однако достаточно быстро стали применяться ZIF-слоты с защёлками.

 Первыми появились 30-контактные модули, имеющие объём от  до  и восьмиразрядную шину данных, дополняемую (иногда) девятой линией контроля чётности памяти. Применялись в компьютерах с ЦП Intel 8088, 286, 386. На материнских платах с процессорами 8088, модули ставились по одному, в случае процессоров 286, 386SX модули ставились парами, на 386DX — по четыре модуля одинаковой ёмкости.

 С распространением в массовых компьютерах процессоров Intel 80486 и аналогичных, для которых 30-контактные модули надо было ставить, как минимум, по четыре, 30-контактные SIMM были вытеснены 72-контактными модулями SIMM. 72-контактными модули состояли, по существу, из четырёх 30-контактных модулей с общими линиями адреса и раздельными линиями данных, были 32-разрядными, имели объём от  до . В эпоху процессоров 486 72-контактные модули стали применяться на брэндовых PC (Compaq, HP, Acer и других), а с переходом на процессоры Pentium — практически на всех материнских платах всех производителей.

Так как на материнские платы для процессоров Pentium с 64-разрядной шиной данных 72-контактные модули требовалось ставить парами, постепенно модули физически попарно «объединили»: стали размещать микросхемы на обеих сторонах печатной платы модуля памяти. В результате появились первые модули DIMM.

Существовали также 64-контактные модули (применявшиеся, например, в компьютерах Macintosh IIfx) и 68-контактные модули (например, VRAM в Macintosh LC).

FPM и EDO 

Из-за низкого быстродействия динамической памяти SIMM-модулей с распространением в массовых компьютерах процессоров Pentium спецификация модулей претерпела изменения. В результате появились модули, названные EDO (от ). Модули EDO обладали немного большим быстродействием, чем старые модули, названные FPM (от ), и были несовместимы со старыми модулями.

Материнские платы для процессоров Pentium, как правило, поддерживали и FPM, и EDO. Большинство материнских плат для процессора 486 поддерживали только FPM (старый тип модулей памяти). Отличить модули FPM от модулей EDO по внешнему виду было практически невозможно (внешнее отличие было только в маркировке микросхем), и на практике чаще использовался метод «научного тыка». Установка модуля памяти «неправильного» типа не приводила к неисправностям — система просто не видела модулей неподдерживаемого типа.

30-контактные модули 

 Разрядность шины данных:  у модулей без контроля чётности,  у модулей с контролем чётности.
 Тип применяемых микросхем динамической памяти: FPM.
 Стандартные значения объёма памяти модулей: , , , , .
 Физические размеры модуля:  на ,  на .
 Шаг расположения контактных площадок: 0,1".
 Модули типа SIPP имеют аналогичное назначение контактов и отличаются только конструктивно: вместо контактных площадок используются контактные штырьки.

Примечания:
 уровни сигналов на линиях — стандартные ТТЛ;
 линии QP и DP подключены только на модулях, использующих контроль чётности;
 линия A8 не подключена на  модулях;
 линия A9 не подключена на ,  модулях;
 линия A10 не подключена на ,  и  модулях;
 линия A11 не подключена на , ,  и  модулях.

72-контактные модули 

 Разрядность шины данных:  у модулей без контроля чётности,  у модулей с контролем чётности.
 Типы применяемых микросхем динамической памяти: FPM, EDO.
 Стандартные значения объёма памяти модулей: , , , , , , .
 Физические размеры модуля: в большинстве случаев  на , иногда  на .
 Шаг расположения контактных площадок: 0,05"; между выводами с номерами 36 и 37 увеличенное расстояние и вырез (ключ).

Примечания:
 линия A10 не подключена на , ,  и  модулях;
 линии RAS1 и RAS3 не подключены на ,  и  модулях.

Объём памяти модуля определяется по перемычкам, установленным на линиях конфигурации PD1 и PD2.

Время доступа к ячейкам памяти модуля определяется по перемычкам, установленным на линиях конфигурации PD3 и PD4.

Линия GND подключена к общему проводу, а линия NC — не подключена.

72-контактные модули FPM применялись не только в компьютерах, но и в лазерных принтерах для увеличения их памяти.
В ноутбуках с процессорами 386sx и 386dx также использовались 72-контактные модули.

После появления 72-контактных модулей FPM надо было найти применение 30-контактным модулям, и некоторые фирмы начали выпуск адаптеров 4x 30pin SIMM в 72pin SIMM.

См. также 
 SIPP
 DIMM
 RIMM

Примечания

Ссылки 
 SIMM (30 pin) 
 30 pin SIMM Pinout 
 SIMM (72 pin) 
 SIMM with ECC (72 pin) 
 40-pin SIMM Pinout from AcerNote 730i
 RAM Identification
 FAQ по подсистеме памяти , iXBT.com

DRAM
Оперативная память
Цифровые интегральные схемы